

Architettura
 Palazzo dei Mannelli – edificio di Firenze
 Torre dei Mannelli – torre del Ponte Vecchio di Firenze

Geografia
 Soveria Mannelli – comune italiano della provincia di Catanzaro in Calabria

Persone
 Mannelli – famiglia patrizia di Firenze
 Carlo Mannelli – violinista e compositore italiano
 Filippo Amantea Mannelli – poeta, giurista e filosofo italiano
 Francesco Mannelli – compositore italiano
 Luigi Mannelli – pallanuotista italiano
 Luigi Mannelli – politico italiano
 Mario Mannelli – calciatore italiano
 Massimo Mannelli – golfista italiano
 Maurizio Mannelli – pallanuotista italiano
 Pietro Mannelli – generale italiano
 Riccardo Mannelli – artista e disegnatore italiano

Altro
 Via Mannelli – strada di Firenze